Gare de Cergy (1912-1949) est une gare de la ligne de Pontoise à Poissy de la Compagnie des Chemins de fer de grande banlieue.

De nos jours, trois gares ferroviaires, toutes implantées sur la ligne de la bifurcation de Neuville à Cergy-Préfecture, sont situées sur le territoire de la commune française de Cergy :
 Gare de Cergy-le-Haut
 Gare de Cergy-Préfecture
 Gare de Cergy-Saint-Christophe

Cergy